Буозеро - топоним в Белозерском районе Вологодской области России:

 Буозеро — деревня в Гулинском сельском поселении.
 Буозеро — озеро, расположенное у деревни Буозеро. Относится к бассейну реки Рыбницы. 
 Буозеро — озеро, расположенное у деревни Кема. Относится к бассейну реки Чермжи.